Il doppio del torneo di tennis Montevideo Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Gastón Etlis che hanno battuto in finale Joan Balcells e German Puentes-Alcaniz 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Lucas Arnold Ker /  Gastón Etlis (Campioni)
 Joan Balcells /  German Puentes-Alcaniz (finale)

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Irakli Labadze /  Dušan Vemić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montevideo Challenger 2000